Суперкубок Кувейту з футболу 2021  — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 лютого 2022 року між чемпіоном Кувейту клубом Аль-Арабі та володарем кубка Еміра Кувейту клубом Аль-Кувейт.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz

2021
Кувейт
Лютий 2022
2022 у кувейтському спорті